Osteolepidida — надряд хребетних тварин класу Лопатепері (Sarcopterygii).

Філогенія 

Кладограма за Swartz, 2012:

Примітки 

Tetrapodomorpha
†